Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Jundziłł – polski szlachcic i urzędnik
 Franciszek Jundziłł – polski wojskowy w służbie rosyjskiej, a potem polskiej
 Hipolit Jundziłł – polski chirurg
 Józef Jundziłł – polski botanik i mykolog
 Stanisław Bonifacy Jundziłł – katolicki ksiądz, naturalista, przyrodnik, pedagog, pamiętnikarz i wykładowca
 Tadeusz Jundziłł – polski szlachcic, poseł i urzędnik
 Wiktor Jundziłł – polski szlachcic, działacz emigracyjny
 Zygmunt Jundziłł – polski polityk, senator, prawnik i wykładowca